Far from the Madding Crowd ist der Originaltitel folgender Werke:

 Am grünen Rand der Welt, Roman von Thomas Hardy (1874)
 Die Herrin von Thornhill, britischer Film von John Schlesinger (1967)
 Am grünen Rand der Welt (Film), britischer Film von Thomas Vinterberg (2015)